Chocolate Milk – gruppo musicale statunitense
 Chocolate Milk – album dei Charles & Eddie del 1995